EAP (informatyka)
 kod lotniska IATA dla Lotnisko Bazylea-Miluza-Fryburg